Flere hedder Lars Danielsson:

 Lars Danielsson (dansk bassist) – (født 1960)
 Lars Danielsson (svensk bassist) – (født 1958)
 Lars Danielsson (statssekretær) – (født 1953)